Poppleton ist der Familienname folgender Personen:

 Earley F. Poppleton (1834–1899), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Poppleton-Manuskript (Chronik der Könige von Alba, Ältere Schottische Chronik), mittelalterliche Handschrift
 Poppleton University, fiktionale britische Universität